Жак Рогге (нід. Jacques Rogge, 2 травня 1942, Гент) — бельгійський лікар і спортсмен; президент Міжнародного олімпійського комітету (2001—2013).
 Готфрід фон Рогге (*Gottfried von Rogge, д/н —1309) — магістр Лівонського ордену в 1298—1309 роках.
 Рудольф Кляйн-Роґґе, Рудо́льф Кляйн-Ро́ґґе (24 листопада 1885(18851124) — † 29 травня 1955) — німецький актор, популярний у німецькому кіно 1920-1930-х років.